Соревнования по плаванию вольным стилем у женщин на дистанции 400 метров прошли на летней Универсиаде 2015 года в Кванджу прошли 7 июля 2015 года. В соревнованиях приняли участие 32 спортсменки.

Расписание соревнований

Рекорды

Квалификация

Финал

Ссылки 
Официальные результаты (архив)

Плавание на летней Универсиаде 2015